Termin ACAT ima više značenja.

 Sterol O-aciltransferaza, enzim
 Tiolaza, acetil-koenzim A acetiltransferaza, enzim
 (Acil-nosilac-protein) S-acetiltransferaza, enzim